Sparks se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John S. Sparks
 A.K. Sparks